Jüdischer Friedhof Sontra steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Sontra)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Sonta)